

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta delle Anime Sante – L'Aquila

Campania 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Casamicciola Terme

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Bologna
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Cesena
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Cervia
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Ferrara
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Ravenna

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Gaeta
 Basilica di Santa Maria del Suffragio – Grotte di Castro, in provincia di Viterbo
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Roma
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Viterbo

Liguria 
 Santuario di Nostra Signora del Suffragio – Recco, nella città metropolitana di Genova

Lombardia 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Milano

Piemonte 
 Chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita – Torino

Puglia 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Gravina in Puglia
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Modugno, nella città metropolitana di Bari

Sicilia 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio  – Aci Catena

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – Rovereto
 Chiesa della Beata Vergine del Suffragio – Trento

Pagine correlate
 Chiesa del Suffragio